Муминжон Кочкоров  (, 5 грудня 1983) — узбецький актор відомий як Мумин Ризо, він є актором і кінопродюсером узбецького походження. У 2018 році співачка була нагороджена державною премією «Дустлик».

Мумін Реза домігся великих успіхів на акторській ниві. Мумін Різо отримав широке визнання та визнання в Узбекистані після головної ролі в узбецькій драмі 2006 року «Супер командос». З тих пір він знявся в багатьох узбецьких комедійних фільмах. Зокрема, велику популярність актрисі принесли фільми «Бахор ойларіда», який вийшов на великі екрани в 2017 році, і «Худа Хаафіз».

Біографія 
Мумін Різо народився 5 листопада 1983 року в Ферганській області в родині інтелігентів. Після закінчення середньої школи Момін Різо навчався на факультеті права та митної справи Киргизько-Узбецького міжнародного університету в 2001–2006 роках.

Особисте життя 
Мумін Різо одружений, має 5 дітей, тобто 4 доньки та сина. Його дружина Зіода Нормурадова також актриса. Актор одружився в 2009 році, має 3 дітей.

Кар'єра 
Акторську кар'єру розпочав у 2006 році з ролі у фільмі «Супер команда». Хоча цей фільм був першою роллю Момін Різо, він отримав хороші оцінки. Фільм «Супер Команда» розповідає про потворного хлопчика, якого кинув батько. Після цього він знявся в кількох фільмах. У 2019 році знявся у фільмі «Egizak oshiqlar», продюсером якого виступив Руслан Мірзаєв. Зйомки проходили в Стамбулі, Туреччина, а одну з головних ролей у фільмі зіграв Момін Різо. Потім вона зіграла головну роль у серіалі «Ishq o'yinlari» (Любовні ігри), який знімали турецькі та узбецькі режисери з 2020 по 2021 рік. У 2020 році він знявся у фільмі «Худа Хаафіз» спільного виробництва Індії та Узбекистану. Потім зіграв головну роль у серіалі «Юр Мухаббат» (Давай кохання), який знімають турецькі та узбецькі режисери з 2022 року.

Фільмографія 
Нижче в хронологічному порядку-упорядкований список фільмів в яких Мумин Ризо з'явився.

Фільми

Серія

Визнання та нагороди 

 2006 - лауреат XXVIII премії «Вибір улюбленого актора» в місцевій номінації «Улюблений узбецький актор» телеканалу «НТТ» Узбекистану.

 2007 - лауреат некомерційної премії національного кінематографа Узбекистану "M&tv" "Кращий узбецький негативний персонаж року" - за роль Улугбека в серіалі "Весняні місяці" (2008).
 2017 - за виконання ролі Нодир в телесеріалі «Асира».

 2018 — номінація «Кращий актор  Битва сердець/серіалу» на здобуття професійного призу Асоціації продюсерів кіно та телебачення в галузі телевізійного кіно.

 2019 - "Золота стрічка!" Лауреат Національної телевізійної премії ім. У спеціальній номінації «Бахт Куші».

 2020 GQ-2020 Award «Найкращий негативний актор року».

Примітки

Посилання